Michael Sell ist der Name folgender Personen:

* Michael Sell (Musiker) (* 1942), deutscher Komponist und Jazzmusiker
 Michael Sell (Tennisspieler) (* 1972), US-amerikanischer Tennisspieler